Un poinçon peut désigner plusieurs objets.

 Orfèvrerie
 un outil en acier qui a pour fonction de laisser une marque sur une pièce. Par extension,  le mot désigne aussi :
 une marque appliquée à l'aide de l'outil du même nom sur un article, dont :
 les poinçons pour métaux précieux en France (sur bijoux, lingots…).

 Céramique décorée
 Un poinçon, outil servant à imprimer dans l'argile fraîche un motif, généralement répété pour former des ensembles décoratifs (frises, entourages de métopes sur les pièces de céramique décorées comme la sigillée antique.
 Par extension, le mot désigne aussi les marques ainsi faites
 Culture de la céramique décorée au poinçon, en allemand Stichbandkeramik (abrégé en STK ou STbK).

 Imprimerie
 une pièce de métal ou d'autre matière, utilisée dans divers procédés d'imprimerie portant la gravure en creux ou en relief d'un motif ou d'un caractère.

 Charpente
 une pièce de charpente.

 Couverture (architecture)
 une tuile décorative qui couronne le point de rencontre d'un faîtage ou le sommet d'un comble conique.

 Mesure
 une ancienne mesure de capacité pour les liquides et les pondéreux. Selon les provinces de l'ancienne France, il correspondait à une contenance variant de 220 à 250 litres.

Unité de mesure ancienne française